Saros 130 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 20 augustus 1096 t/m 25 oktober 2394. Deze serie duurt 1298 jaar en 66 dagen, bevat 73 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 12 t/m 84.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus